Удджайн:

 Удджайн — город на западе индийского штата Мадхья-Прадеш.
 Удджайн — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.